Чепелівська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район;
 Чепелівська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.